Transação pode ser:

 transação financeira, um negócio envolvendo transferência de valores.
 transação atômica, uma conjunto de operações, num sistema computacional, que é visto como uma unidade.
 transação em base de dados, uma operação atômica realizada em SGBDs.
 monitor de transação, sistema computacional que gerencia transações, normalmente em ambientes distribuídos.
 transação como negócio jurídico abordado pelo Direito das obrigações.

Desambiguação